Babsk peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Babsk, un village de la voïvodie de Łódź
 Babsk, un village de la voïvodie de Lublin